Nell puede referirse a:

Antropónimos

Nombre
 El hipocorístico de varios nombres de pila femeninos en lengua inglesa:
 Cornelia
 Danielle (Daniela)
 Eleanor (Leonor)
 Ellen
 Helen
 Janelle
 Elizabeth-grace 
 Nelly

Apellido
 Ed Nell
 Jeremy Nell
 William Cooper Nell

Topónimos
 Nell Island o Isla Nell, en el Atolón Kwajalein de las Islas Marshall.
 Nell, Kentucky -Nell (Kentucky)-, localidad estadounidense.

Aeronave
 Mitsubishi G3M Nell

Informática
 NELL, acrónimo del sistema Never-Ending Language Learning.

Arte y cultura
 Nell (película).
 Neliel Tu Oderschvank, personaje de manga.
 Nell (banda) banda de indie rock formada en 1999.